Armed and Dangerous jelentései:

Armed and Dangerous, a Razor EP-je, 1984.
Armed and Dangerous, a Razor dala.
Armed and Dangerous, az Anthrax EP-je, 1985.
Armed and Dangerous, az Anthrax dala.
Armed and Dangerous, Juice Wrld kislemeze, 2018.